

Cinema 
 Scratch My Back – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
 Scratch My Back – film del 1920 diretto da Sidney Olcott

Letteratura 
 Scratch My Back! ¡Rasca mi espalda! (Zeri Fables) - libro di Gunter Pauli del 2007

Musica 
 Scratch My Back - singolo di Tony Joe White del 1970
 Scratch My Back - singolo di David Newman del 1979
 Scratch My Back - singolo di Charles Amoah del 1984
 Scratch My Back - singolo dei Roxx Gang del 1989
 Scratch My Back – album di Peter Gabriel del 2010
 Baby Scratch My Back - singolo di Slim Harpo del 1966
 Baby Scratch My Back - singolo dei Flamin' Groovies del 2010

Televisione 
 Scratch My Back - episodio del 1990 della serie televisiva Hey Dad..!
 Scratch My Back - episodio del 1998 della serie televisiva Linc's
 Scratch My Back/Legwork - episodio del 2010 della serie animata Wild Animal Baby Explorers
 Scratch My Back - episodio del 2015 della serie televisiva Paranormal After Party
 Scratch My Back - episodio del 2021 della serie animata Power Players

Pagine correlate 
 Scratch (disambigua)